Доналд Стю́арт:
 Стюарт, Дональд, 1-й баронет (1824—1900) — британский генерал.
 Стюарт, Дональд Огден (1894—1980) — американский писатель и сценарист.
 Стюарт, Доналд (1913—1983) — австралийский писатель.
 Стюарт, Доналд (1930—1999) — американский сценарист.